Паљуви је насеље у Србији у општини Уб у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 691 становника.

Демографија 
У насељу Паљуви живи 612 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,6 година (41,8 код мушкараца и 41,3 код жена). У насељу има 286 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,69.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Убу
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији